Павес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Павес, Эстебан (род. 1990) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Чили.
 Павес Муньос, Луис (род. 1995) — чилийский футболист, защитник клуба «Сантьяго Уондерерс».